Миноносцы типа «Ариете» () — тип итальянских миноносцев, состоявший на вооружении флотов Италии, Германии и Югославии. Модифицированный вариант миноносцев типа «Спика», использовался преимущественно для сопровождения конвоев. Планировалось построить 42 миноносца, но удалось спустить на воду только 16 кораблей, из которых только головной корабль «Ариете» был оснащён подобающим вооружением. Большинство кораблей достраивалось немецкими специалистами. Из 16 судов 14 были уничтожены в ходе войны, один из уцелевших миноносцев нёс службу в ВМС Югославии под именем «Учка», ещё один был разобран на металл в 1947 году.

Список кораблей

Примечания

Ссылки 
 Ariete – Technical Data 
 RM Ariete Italian Torpedo Boat 1943 

Миноносцы Италии
Миноносцы Югославии
Миноносцы Германии
Корабли Италии периода Второй мировой войны
Военные корабли и суда Ansaldo